Kort! - een Nederlandse serie korte films

Beginnend met Kort
 Kort Amerikaans, doorverwijzing naar boek of film
 Kort geding, een kort durende civiele procedure
 Kort verhaal, een kort prozawerk

Mensen met achternaam Kort
Arnold Willem Kort - een Nederlands kunstschilder
Anthonie Kort - een Nederlands predikant binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten

Mensen met achternaam De Kort
Dirk de Kort - een Vlaams politicus
Gérard de Kort - een Nederlands zwemmer
Hein de Kort - een Nederlands striptekenaar
Kees de Kort (atleet) - een Nederlands atleet
Kees de Kort (beursanalist) - een Nederlands beurscommentator
Kees de Kort (schilder) - een Nederlands kunstschilder
Koen de Kort - een Nederlands wielrenner
Suzanne de Kort - een Nederlands voetbalster
Vincent de Kort - een Nederlands cellist
Wim de Kort - een Nederlands politicus